Серге́й Евстигне́ев:
 Евстигнеев, Сергей Александрович (род. 1974) — российский ватерполист.
 Евстигнеев, Сергей Иосифович (1884—1955) — советский государственный деятель.
 Евстигнеев, Сергей Николаевич (род. 1958) — советский и российский легкоатлетический тренер.